Gunungsari kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Gunungsari (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,54, long 109,61), 
 Desa Gunungsari (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -8,14, long 111,15), 
 Desa Gunungsari (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,75, long 108,23), 
 Desa Gunungsari (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,59, long 108,32), 
 Desa Gunungsari (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,83, long 111,14), 
 Desa Gunungsari (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,21, long 109,22), 
 Desa Gunungsari (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,50, long 107,80), 
 Desa Gunungsari (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,80, long 107,29), 
 Desa Gunungsari (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,69, long 106,68), 
 Desa Gunungsari (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -6,62, long 110,94), 
 Desa Gunungsari (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,84, long 112,51), 
 Desa Gunungsari (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,57, long 111,55), 
 Desa Gunungsari (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,91, long 108,68), 
 Desa Gunungsari (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,12, long 109,93), 
 Desa Gunungsari (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,35, long 112,40), 
 Desa Gunungsari (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,38, long 111,54), 
 Kelurahan Gunungsari, administrativ by, Jawa Timur, 
 Desa Gunungsari (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,61, long 112,75), 
 Desa Gunungsari (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,61, long 112,74), 
 Desa Gunungsari (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,13, long 112,14), 
 Desa Gunungsari (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -8,04, long 112,69), 
 Desa Gunungsari (administrativ by i Indonesien, Provinsi Bali), 
 Desa Gunungsari (administrativ by i Indonesien, Banten), 

Robotskapade Indonesienförgreningar